Джёкица «Джёко» Хаджиевский (, родился 31 марта 1955) — югославский и македонский футболист, игравший на позиции защитника, ныне тренер.

Карьера 
Выступал за команды «Тетекс» и «Пелистер», будучи игроком, крупных успехов не добился. Тренерскую карьеру начинал, будучи наставником молодёжного состава «Пелистера». В начале 1990-х был наставником «Вардара», софийского ЦСКА и «Войводины». В ЦСКА Гёко считался перспективным тренером, однако был неожиданно уволен по решению президента Петара Калпакачиева. С «Вардаром» он добился побед в чемпионатах Македонии 1993, 1994 и 1995 годов, а также выиграл Кубки Македонии 1993 и 1995 годов, чем заработал уважение в Македонии.

С 1995 по 1999 Хаджиевский возглавлял сборную Македонии, однако был уволен после двух неудачных отборочных турниров, в каждом из которых Македония заняла 4-е место в группах. В 2000 году Гёко возглавил японский клуб «Джубило Ивата», с которым выиграл Суперкубок Японии и дошёл до финала Лиги чемпионов АФК. В 2001 году он вернулся в «Вардар», где проработал два года. С «Вардаром» Хаджиевский вышел в Лигу чемпионов, в которой «Вардар» сенсационно одержал победу над московским ЦСКА, но накануне начала турнира подал в отставку по собственному желанию.

С 2003 по 2006 годы работал в Греции с клубами «Кастория» и «Докса Драма», в 2006—2007 годах тренировал болгарский «Вихрен». В 2007 году Хаджиевский приехал в Азербайджан, где сначала возглавил «Бакы», а затем неожиданно принял и национальную сборную под конец отборочного турнира Евро-2008 после отставки Шахина Диниева, проиграв оба оставшихся матча. Собирался готовить сборную Азербайджана к отборочному турниру УЕФА чемпионата мира 2010 года, рассчитывая вывести команду на третье место, однако в 2008 году уступил место Берти Фогтсу.

В 2009 году покинул «Бакы», уйдя в киприотский «Атромитос» (в том же году Хаджиевский стал лучшим тренером Азербайджана). С 2010 по 2011 годы он тренировал азербайджанский «Симург», а в 2011 году уехал в Саудовскую Аравию, где сейчас работает с командой «Аль-Таавун».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Югославии
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Северной Македонии
Тренеры сборной Северной Македонии по футболу
Тренеры сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Караорман»
Игроки ФК «Тетекс»
Игроки ФК «Пелистер»
Тренеры ФК «Вардар»
Тренеры ФК «Пелистер»
Тренеры ФК ЦСКА София
Тренеры ФК «Войводина»
Тренеры ФК «Джубило Ивата»
Тренеры ФК «Кастория»
Тренеры ФК «Докса» Драма
Тренеры ФК «Вихрен»
Тренеры ФК «Баку»
Тренеры ФК «Симург»
Тренеры ФК «Наджран»
Тренеры ФК «Аль-Зафра»
Тренеры ФК «Аль-Таавун» Бурайда
Тренеры ФК «Аль-Кадисия» Эль-Хубар
Тренеры ФК «Беласица» Струмица